Шипански () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шипански, Дагмар (1943—2022) — немецкий физик и политик.
 Шипански, Танкред (род. 1976) — немецкий политик.